EM i håndbold 2014, gruppe 1 er gruppe 1 i mellemrunden ved EM i håndbold 2014 i Ungarn og Kroatien.

Stilling 

Alle tider er lokale (UTC+1).

Kampe

Referencer 

2014 - Gruppe 1 (kvinder)
Håndbold i 2014
Kvindehåndbold